Browning Arms Company – amerykańska wytwórnia uzbrojenia
 nazwa pistoletów samopowtarzalnych, m.in. Browning HP
 nazwa karabinów maszynowych, m.in. amerykańskich Browning M1917, Browning M1919, polskich Browning wz. 1928, ckm wz. 30 (Browning)
 potocznie przestarzałe: pistolet

Osoby
 John Moses Browning – amerykański konstruktor broni
 Elizabeth Barrett Browning – poetka angielska
 Robert Browning – angielski poeta i dramatopisarz
 Christopher Browning – amerykański historyk

Miejscowości w USA:
 Browning – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Browning – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Browning – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Glacier
 Browning – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Browning (ang. Browning Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Browning (ang. Browning Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Browning (ang. Browning Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Miejscowości w USA:
 Browning – wieś w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Browning – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Browning – miejscowość w USA, w stanie Montana, w hrabstwie Glacier
Gminy w USA:
 Browning (ang. Browning Township) – gmina w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Browning (ang. Browning Town) – gmina w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor